Marku ist der Name von Personen:

 Marku, Variante des Vornamens Markus
 Florian Marku (* 1992), albanischer Kickboxer
 Herald Marku (* 1996), albanischer Fußballspieler
 Pashke Marku (* 1999), kosovarisch-schweizerische Handballspielerin

Marku ist der Name von Ortschaften in Nepal:
 Marku (Achham), Ortschaft im Distrikt Achham
 Markhu, Ortschaft im Distrikt Makwanpur

siehe auch: Marcu